

Települések
Horvátország
Drage falu Pakoštane községben, Zára megyében
Drage falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Kraj Drage falu Sveta Nedelja községben, Isztria megyében
Male Drage falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Vele Drage falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Németország
Drage falu Észak-Frízföld járásban Schleswig-Holstein tartományban
Drage falu Steinburg járásban Schleswig-Holstein tartományban
Drage falu Harburg járásban Alsó-Szászország tartományban

Norvégia
Drage falu Selje községben, Sogn og Fjordane megyében Nordfjord régióban

Szlovénia
Drage falu Metlika községben, Délkelet-Szlovénia régióban

Vizek
Drage a Lengyelországban eredő Drawa folyó német neve, a Noteċ (Netze) jobb oldali mellékfolyója.